Le Vent des dragons est le deuxième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Olivier Ledroit (dessin) et François Froideval (scénario). Édité chez Zenda en , l'album a été repris depuis par Dargaud.

Synopsis 
Wismerhill, qui désire connaitre son père, cherche à rejoindre l’Oracle de Lyhnn et doit pour cela affronter les redoutables Seigneurs-Dragons. Pendant ce temps, d'autres forces maléfiques se mettent en place dans le but de renverser l'Empereur.

Éditions 
 Zenda collection « Technicolor »,  
 Zenda,  
 Dargaud,  
 intégrale Le Signe des ténèbres / Le Vent des dragons, Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1990
Dragon dans la bande dessinée